Schizophrenia (schizofrenia) può riferirsi a:

 Schizophrenia – album di Wayne Shorter del 1967
 Schizophrenia – album dei Sepultura del 1987
 Schizophrenia – traccia dell'album Sister dei Sonic Youth del 1987
 Schizophrenia – traccia dell'album Enter the Grave degli Evile del 2007
 Schizophrenia – traccia dell'album ? di XXXTentacion del 2018